Villifranchi ist der Name von:
Giovanni Cosimo Villifranchi (1629–1699), italienischer Librettist komischer Opern
Pseudonym von Saverio Manetti (1723–1784) als Autor eines Buches über die Weine der Toskana